O Dibatag ou gazela-de-Clarke (Ammodorcas clarkei) é um antílope encontrado nas savanas do leste da Etiópia e do norte da Somália.

Ligações externas
 Fact sheet
 IUCN red list entry
 Homepage of the IUCN/SSC/Antelope specialist regional subgroup for Northeast Africa

Antílopes
Mamíferos descritos em 1891